Margarit peut désigner :

Patronymes 
 Antoni Maria Badia i Margarit (1920), philologue et linguiste catalan.
 Jan Margarit (1997-), coureur de fond espagnol.
 Joseph de Margarit de Biure (1602-1685), militaire et homme politique catalan et frère de Vincent.
 Joseph II de Margarit, abbé en 1692-1698 de l'abbaye Saint-Martin du Canigou.
 Joan Margarit Consarnau, poète et architecte du Stade Carlos Tartiere (2000).
 Joan Margarit de Requesens (1521-1524), président de la Generalitat de Catalogne.
 Juan Margarit i Pau (1421-1484), cardinal espagnol.
 Ricardo Margarit (1883-1974), chef d'entreprise espagnol.
 Vincent de Margarit de Biure (?-1672), évêque de Perpignan et frère de Joseph.

Homonymie de patronyme